Пурбус (Пурбюс; Pourbus) — нідерландське прізвище.

Нідерландські художники 16-17 століть 
 Петер Пурбус  (1523—1584)
 Франс Пурбус старший (1545—1581) — Син попереднього.
 Франс Пурбус молодший (1569—1622) — Син попереднього, найвідоміший художник цієї художньої династії.

Нідерландські прізвища